Denílson (Denílson Custódio Machado, 1943) - calciatore brasiliano di ruolo centrocampista offensivo
Denílson (Denílson de Oliveira Araújo, 1977) - calciatore brasiliano di ruolo centrocampista
Denílson (Denílson Martins Nascimento, 1976) - calciatore brasiliano di ruolo attaccante